Ву́лиця Ова́неса Туманя́на (також Ву́лиця Туманя́на) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Туманяна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ованеса Туманяна — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей